Torkilstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Torkilstrup (Falster) – bebyggelse i Torkilstrup Sogn
 Torkilstrup Huse – bebyggelse i Torkilstrup Sogn
 Torkilstrup Kirke – kirke i Torkilstrup Sogn
 Torkilstrup Sogn – sogn på Falster i Guldborgsund Kommune
 Torkilstrup (Lejre Kommune) – landsby i Kirke Såby Sogn